Esistono più comuni francesi con questo nome

 Ognes – Aisne
 Ognes – Marna
 Ognes – Oise